

Prénom
 Bolesław

Personnes 
 Bolesław Strzelecki prêtre polonais
 Bolesław Wieniawa-Długoszowski, Militaire et Président polonais d'un jour.

Lieux
En  :
dans la voïvodie de Petite-Pologne :
 Bolesław, gmina du powiat de Dąbrowa
Bolesław son siège.
 Bolesław, gmina du powiat d'Olkusz
 Bolesław, son siège.

dans la voïvodie de Silésie :
 Bolesław (Silésie), un village.